El National Invitation Tournament 1977 fue la cuadragésima edición del National Invitation Tournament. La disputaron nuevamente 16 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue la primera vez que los partidos de las primeras eliminatorias se jugaron en los pabellones de los equipos participantes. El ganador fue la Universidad St. Bonaventure, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1977

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1970)

Baloncesto en 1977
National Invitation Tournament